Ratchet  – protagonista della serie di videogiochi Ratchet & Clank
Ratchet  – personaggio dell'universo di Transformers
 Ratchet  – personaggio antagonista del film Robots
 Dottor Ratchet  – personaggio del film One Piece: I misteri dell'isola meccanica